Triban je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 150 stanovnika te 56 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 131 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji